Список событий в автомобилестроении в ←1927→ году.

События 
 26 марта — в Италии стартовала первая Милле Милья (Mille Miglia) 1000-мильная гонка от Брешиа до Рима и обратно. Проводилась она до 1957 года по дорогам общего пользования, которые даже не закрывались на время проведения соревнований. Благодаря ей стали популярны автомобили типа  Гран-туризмо, способные долгое время двигаться с высокой скоростью. С 1977 года Милле Милья была возрождена как соревнование раритетных автомобилей..

 14 апреля — из заводских ворот выехал первый Volvo, «Четырёхцилиндровый открытый автомобиль» ÖV 4 (Öppen Vagn 4 cylindrar). Кабриолет не очень понравился покупателям и уже летом появился автомобиль с  закрытым кузовом. Иногда эти модели называют «Якоб», так как их первый прототип был собран в День святого Якоба двумя годами ранее.

 26 мая —  Генри и  Эдсел Форд выводят 15-миллионную  модель Т со сборочного конвейера в , официально огласив окончание выпуска автомобиля. Общее количество произведенных на заводах Ford «Жестянок Лиззи» составило 15 458 781 штук.

 18 июня — официально открыт трек Нюрбургринг, легендарная гоночная трасса в Германии, построенная рядом с посёлком Нюрбург.

 1 ноября — на заводе Ford началось производство  Модели А, принципиально нового автомобиля, заменившего знаменитую  Модель Т.

Представлены новые автомобили 
 НАМИ-1
 Adler Standard 6
 Bentley 4½ Litre
 Fiat 520
 Ford Model A
 Ford Model AA
 LaSalle
 Mercedes-Benz S
 Renault Monasix
 Škoda 125
 Volvo ÖV4/PV4

Примечания 

Авто
1927